Болдаков — русская фамилия.

 Болдаков, Иннокентий Михайлович (1846—1918) — русский филолог, переводчик и историк литературы.
 Болдаков, Михаил Орестович (1896—1929) — святой Русской православной церкви, мученик.